La denominación Real Fábrica de Tabacos puede hacer referencia a:

Real Fábrica de Tabacos Partagás, en la ciudad de La Habana.

 Real Fábrica de Tabacos La Corona, en la ciudad de La Habana.

Real Fábrica de Tabacos, en la ciudad de Cádiz.

 Real Fábrica de Tabacos, en la ciudad de La Coruña.

 Real Fábrica de Tabacos, en la ciudad de Madrid.

 Real Fábrica de Tabacos, en la ciudad de Sevilla.

 Real Fábrica de Tabacos, en la ciudad de Málaga.

Real Fábrica de Tabacos, en la ciudad de México.